Джо́натан «Джон» Майкл Ло́витц ( — Ло́виц; род. 21 июля 1957, Лос-Анджелес) — американский актёр, комик и певец.

Биография 
Ловитц родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в еврейской семье. Родители его отца эмигрировали в 1920 году из Ясс и поселились в Джексонвилле, штат Флорида. Их первоначальная фамилия Янкулович () после эмиграции была американизирована на Янкуловиц и позже сокращена до Ловиц. Бабушка со стороны матери иммигрировала из Венгрии, а дед по материнской линии родился в Чикаго в семье иммигрантов из России.

Изучал театральное искусство в университете Калифорнии в Ирвайне, который окончил в 1979 году. Актёрскому мастерству обучался у Тони Барра. Позже стал членом калифорнийской комедийной труппы The Groundlings, где подружился с Филом Хартманом. Киноактер и комик, известный своими юмористическими выступлениями в различных телешоу. Также он хорошо известен игрой своего голоса, благодаря чему часто участвует в озвучивании мультсериалов, например «Симпсонов», играя сразу несколько персонажей. Кроме того, Ловитц поёт в мюзиклах на Бродвее.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США